Ринкон де Леон има више значења:

 Ринкон де Леон, Монтеморија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон де Леон (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон де Леон (Санта Марија Заниза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон де Леон (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику